Robert Erskine Childers (1870-1922), Iers schrijver en politiek activist
 Erskine H. Childers (1905-1974), Iers politicus (president 1973-1974)
 Erskine B. Childers (1929-1996), Iers schrijver, verslaggever voor de BBC en functionaris van de Verenigde Naties